Bernd Saxe – politico tedesco
 JP Saxe – cantante e cantautore canadese